Ipsilon je lahko:
latinična črka ipsilon: Y y
grška črka ipsilon: Υ υ